Дуйсенби Арипович Арипов (1 января 1933, с. Тущыкудык, , Мангистауская область — 29 октября 2018, ) — советский и казахский журналист, общественный деятель. Заслуженный деятель Казахстана (1998). Почетный журналист Казахстана (2017). Почётный гражданин Мангистауской области и Актау.

Биография 
Родился 1 января 1933 года в селе Тущикудук Мангистауской области.

В 1956 году окончил факультет физико-математически Казахского государственного университета им. С. М. Кирова

Участвовал в VI Всемирном фестивале молодежи и студентов, состоявшемся в 1957 году в Москве.

В 1972 году окончил Алматинскую высшую партийную школу.

В 1972 году окончил Алматинский зооветеринарный институт

В 1960 по 1975 годы Начальник отдела партийной жизни газеты «Еңбек туы» Мангистауского уезда, инструктор окружного партийного комитета, Руководитель организационного отдела, председатель райкома народного контроля.

В 1975 по 1978 годы Заведующий организационно-партийным отделом партийного комитета Мангышлакского района.

В 1978 по 1990 годы первым секретарем Партийного комитета района Бейнеу.

В 1990 по 1993 годы Заместитель председателя Мангистауского регионального совета, советник губернатора региона, сотрудником регионального маслихата.

Заместитель главного редактора «Мангистауской энциклопедии» (1997)

Автор книги «Образование молодых коммунистов» (1985), «Мангистау — великая родина» (2001), «Благополучная страна, нравственная жизнь» (2002) и многое др.

Избирался депутатом Верховного Совета Казахстана 11-го созывов.

За время работы в партийно-советских органах Дуйсемби Арипов избирался делегатом XIV, XV, XVI, XVII съездов Компартии Казахстана, XI съезда Совета профсоюзов республики, в 1978 году как приглашенный участвовал в работе XVIII съезда ВЛКСМ, в 1957 году — VI Всемирного фестиваля молодежи.

Член Союз журналистов Казахстана.

Скончался в 2018 году.

Награды и звания 
 Награждён орденами «Дружбы народов» (1983)
 Награждён медалями «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Жукова», «За освоение целинных земель», «Ветеран труда» и др.
 Награжден золотой и серебряной медалями Всесоюзной выставки народного хозяйства, благодарственными письмами Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, акимов области, города Актау.
 Орден Курмет (2017)
 Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016)
 Присвоено почетное звание «Заслуженный деятель Республики Казахстан» (1998)
 Присвоено почетное звание «Почетный журналист Казахстана» (2017)
 Награждён Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР (1982)
 Дуйсемби Арипов почетный гражданин села Тущикудук, Бейнеуского района, городов Актау (2006), Даллас (США) и Мангистауской области (2012).

Примечания

Ссылки 
 Заслуженному деятелю Казахстана, почетному жителю Мангистауской области Дуйсенби Арипову 85 лет

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Выпускники Алма-Атинской высшей партийной школы
Выпускники Алма-Атинского зооветеринарного института
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва
Почётные граждане Актау
Почётные граждане Мангистауской области
Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Журналисты Казахстана